Charmion är ett släkte av fjärilar. Charmion ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tjockhuvuden
Charmion